Суздальский съезд — княжеский съезд в Суздале, организованный 7 сентября 1229 года великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем.

В съезде участвовали Ярослав Всеволодович, Василько, Всеволод и Владимир Константиновичи.

Съезд был нацелен на примирение Юрия с другими участниками, что стало необходимым после подозрений Ярослава в адрес Юрия о его союзе с Михаилом Всеволодовичем черниговским. Михаил был новгородским князем в 1224—1226 годах, а в 1226 году при помощи Юрия (против Олега курского) стал черниговским князем (либо добился перераспределения волостей в свою пользу). С 1226 года новгородским князем стал Ярослав, но весной 1229 года Михаил включился в борьбу за Новгород.

Подозрения Ярослава распространились и на Константиновичей. Итогом съезда стало следующее:
И поклонишася Юрью вси, имуще отцом собе и господином
Впоследствии (1231) владимирские князья действовали совместно против Михаила.

См. также 
 Киевский съезд (1231)

Ссылки 
 Новгородская первая летопись старшего извода
 Лаврентьевская летопись

Съезды русских князей
События в Суздале
События 1229 года
1229 год в России